Белоя́рский район:
 Белоярский район — административно-территориальная единица в Свердловской области.
 Белоярский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.
 Белоярский район — бывший в 1925—1932 гг. район, входивший в Барнаульский округ Сибирского края в 1925—1930 гг., в Западно-Сибирский край в 1930—1932 гг.
 Белоярский район — упразднённая в 1932 году административно-территориальная единица в Шадринском округе (1923—1930) и Уральской области (1930—1932).